Poesia
Ou ainda:
Poesia (livro) - de Sophia de Mello Breyner Andresen
946 Poesia - um asteroide

Veja também
Poema
Poetry

Desambiguação